Feistritz am Wechsel
Feistritz ob Bleiburg
Feistritz im Rosental
Feistritz an der Gail
Desambiguação